Нил Макнил Колвилл (, 4 августа 1914, Эдмонтон, Альберта, Канада — 26 декабря 1987) — бывший канадский хоккеист, центральный нападающий и защитник. Провёл 12 сезонов в Национальной хоккейной лиге, выступал за команду «Нью-Йорк Рейнджерс».

Игровая карьера 
Нил Колвилл родился в Эдмонтоне (Альберта), где и начал свою хоккейную карьеру в местной юниорской хоккейной лиге, поиграв в командах «Энаркос», «Канадиенс», «Пулерс» и «Атлетик Клаб». Сезон 1934/35 он провёл в «Нью-Йорк Кресцентс», фарм-клубе «Нью-Йорк Рейнджерс». В следующем сезоне он выступал в Канадо-американской хоккейной лиге за клуб «Филадельфия Рамблерс» и выиграл с командой чемпионат лиги. Кроме того в этом сезоне состоялся дебют Колвилла в «Нью-Йорк Рейнджерс».

В 1936 году Колвилл начинает играть в одной тройке со своим братом Маком и Алексом Шибицки. В 1940 году «Рейнджерс» стали обладателями Кубка Стэнли. В 1942 году Колвилл и его брат были призваны на службу в Канадские вооружённые силы и продолжали играть в хоккей за армейский клуб «Оттава Коммандос», с которым в 1943 году выиграли Кубок Аллана, трофей ежегодно присуждаемый лучшей любительской команде Канады. После окончания Второй мировой войны, братья вернулись в «Нью-Йорк Рейнджерс», но уже в качестве защитников. Мак и Нил Колвиллы стали первой «братской» парой защитников в НХЛ. В 1949 году Колвилл завершил свою игровую карьеру.

В 1967 году Нил Колвилл введён в Зал хоккейной славы в Торонто.

Награды и достижения 
 Обладатель Кубка Стэнли: 1940
 Участник матча всех звёзд НХЛ: 1947
 Член Зала хоккейной славы в Торонто: 1967

Клубная карьера

Ссылки 
 Статистика Нила Колвилла на The Internet Hockey Database
 Биография Нила Колвилла на Legends of Hockey
 Профиль Нила Колвилла на NHL.com RU

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Нью-Йорк Рейнджерс»
Обладатели Кубка Стэнли
Зал славы хоккея с шайбой
Участники матчей всех звёзд НХЛ